A’Court bezeichnet:

 die englische Familie à Court, Namensträger siehe dort
 Alan A’Court (1934–2009), englischer Fußballspieler und -trainer